Loja (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Granada
 Loja (provincie), een provincie in Ecuador
 Loja (stad), de hoofdstad van bovengenoemde provincie
 Loja (Estland), een dorp in de Estlandse provincie Hiiumaa
 Nueva Loja, de hoofdstad van de provincie Sucumbíos in Ecuador
 Loja (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen